Список авиакомпаний Литвы — как функционирующих, так и не функционирующих в настоящее время.

Функционирующие авиакомпании

Нефункционирующие авиакомпании

См. также 
 Список авиакомпаний

Примечания 

Авиакомпании Литвы
Авиа
Списки:Авиакомпании
Списки:Литва